Diana Enache e Daniëlle Harmsen erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Paula Kania e Irina Chromačëva, 4–6, 5–7.

Il doppio del torneo di tennis Trofeul Popeci 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Renata Voráčová e Lenka Wienerová che hanno battuto in finale Paula Kania e Irina Chromačëva 2–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)
 Renata Voráčová /  Lenka Wienerová (Campionesse)

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (primo turno) 
 Diana Enache /  Daniëlle Harmsen (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trofeul Popeci 2012